Robledollano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robledollano (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Robledollano (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar